La saison 2015-2016 de Super Division B est la  du championnat d'Algérie de basket-ball D2.

Histoire

Clubs participants

Classement final 

|Légende :

|}

Liens externes  
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
 goalzz.com

Autres références

2015-2016 D2
Algérie M2
Basket-ball M2